Cenepa se puede referir a:

 El distrito de El Cenepa en la provincia de Concorcanqui, departamento de Amazonas en el Perú.
 La guerra del Cenepa, enfrentamiento armado que enfrentó a las naciones de Ecuador y Perú.